Gå till föregreningslistan för Skogsbyn

Skogby kan syfta på:

Finland
 Skogby - Del av Fredrikshamn
 Skogby, Tessjö – en del av Tessjö by i Strömfors kommun i Nyland, Finland
 Skogby, Raseborgs stad – en by med järnvägshållplats i Raseborgs stad i Nyland, Finland
Strömfors